Joanna Kozłowska (ur. 1959) – polska śpiewaczka operowa.
 Joanna Kozłowska (ur. 1995) – polska piłkarka ręczna, reprezentantka Polski.